ТНА — многозначная аббревиатура:
 ТНА — Тамильский национальный альянс
 ТНА — танковая навигационная аппаратура
 ТНА — Тихоокеанская научная ассоциация
 ТНА — тринитроанилин
 ТНА — турбонаддувочный агрегат
 ТНА — турбонасосный агрегат

См. также 
 
  — аббревиатура латиницей
  — аббревиатура латиницей